Nicolás Lapentti puede referirse a:

 Nicolás Lapentti (1976), extenista ecuatoriano, ganador del Torneo de Roland Garros.
 Nicolás Lapentti Carrión (1944), político y economista ecuatoriano.